Сарос 124 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 73 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 6 березня 1049 року і досягла стадії повних затемнень 12 червня 1211 року. Серія містила лише одне гібридне затемнення — 3 жовтня 1986 року і жодного кільцеподібного. Закінчиться частковим затемненням 11 травня 2347 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 5 хвилин 46 секунд 3 травня 1734 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 124 на сайті НАСА

Сарос